Dans la mythologie grecque, Moros est une divinité personnifiant le Sort.
 Moros est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.
 Le Moros est un fleuve du Finistère.
 Les Moros sont un groupe ethnique du Sud des Philippines.
 Moros est un genre de dinosaures théropodes découvert en 2019 aux États-Unis.